Jack Pierce – amerykański lekkoatleta
 Jack Pierce – amerykański charakteryzator filmowy